Солдатська синагога (Херсон)
 Солдатська синагога (Севастополь)
 Солдатська синагога (Ростов-на-Дону)
 Солдатська синагога (Харків)
 Військова синагога (Полтава) (також Солдатська синагога Полтави)